Перро́с-Гире́к () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор. Входит в состав округа Ланьон.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

Население

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,1 % голосов против 20,7 % у Жана-Люка Меланшона и 15,1 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 71,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 30,7 %, Франсуа Фийон – 21,7 %, Жан-Люк Меланшон – 19,7 %, Марин Ле Пен – 11,6 %; 2 тур: Макрон – 79,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,2 %, Николя Саркози — 23,6 %, Жан-Люк Меланшон — 12,1 %; 2 тур: Олланд — 59,1 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кот-д’Армор представляют вице-мэр коммуны Плёмёр-Боду Мари Луиза Дронью (Marie Louise Droniou) и мэр коммуны Перрос-Гирек Эрвен Леон (Erven Léon) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Кот-д’Армор